Die Abkürzung IBT steht für:
 Integrative Bewegungstherapie
 International Brotherhood of Teamsters, Gewerkschaft der Transportarbeiter in den Vereinigten Staaten und Kanada
 Internationaler Bund der Tierversuchsgegner, einen österreichischen Verein, der sich für die Abschaffung aller Tierversuche engagiert
 International Business Times, eine US-amerikanische Onlinezeitung

IBT